RenderMan — програма (пакет програм) для створення комп'ютерної візуалізації розроблений компанією Pixar. Промисловий стандарт рендеринга 3D-анімації. Існує як самостійна програма так і як плагін, випущений останнім часом під тією ж назвою.

У більшості випадків реалізація стандарту Renderman — це комплекс програм, що викликаються з командного рядка і виконують певну роль в процесі рендеринга. Стандарт розрізняє поняття файлів опису сцени і геометрії — RIB-файлів, і файлів опису матеріалів — SL-файлів, або шейдерів. Всі ці файли мають простий текстовий формат, описаний в специфікації. Файли шейдерів являють собою мініпрограми на сильно спрощеному діалекті мови C.

Історія 
RenderMan створений компанією Pixar. Історично вперше програма була написана під Macintosh і запущена на Motorola 68000/68030 processors, System 6 і LocalTalk.
З 1986 року багатьма відомими продакшен-хаусами.

Історія випусків версій 

 RenderMan Toolkit 3.0: 1989
 RenderMan Toolkit 3.1: 1990
 RenderMan Toolkit 3.2: 1991
 RenderMan Toolkit 3.3: 1992
 RenderMan Toolkit 3.4: 1993
 RenderMan Toolkit 3.5: 1994
 RenderMan Toolkit 3.6: 1996
 RenderMan Toolkit 3.7: 1997
 RenderMan Toolkit 3.8: 1998
 RenderMan Toolkit 3.9: Лютий 2000
 RenderMan Toolkit 10.0: Березень 2002
 RenderMan Toolkit 11.0: Листопад 2002

 RenderMan Pro Server 11.5: Вересень 2003
 RenderMan Pro Server 12.0: Жовтень 2004
 RenderMan Pro Server 12.5: Квітень 2005
 RenderMan Pro Server 13.0: Травень 2006
 RenderMan Pro Server 13.0.1 Червень 2006
 RenderMan Pro Server 13.0.2 Жовтень 2006
 RenderMan Pro Server 13.0.3 Лютий 2007
 RenderMan Pro Server 13.5 Серпень 2007
 RenderMan Pro Server 14.0 Серпень 2008
 RenderMan Pro Server 14.0.1 Листопад 2008
 RenderMan Pro Server 15.0 Вересень 2010
 RenderMan Pro Server 15.1 Лютий 2010
 RenderMan Pro Server 15.2 Жовтень 2010
 RenderMan Pro Server 16.0 Травень 2011
 RenderMan Pro Server 17.0 Жовтень 2012

Основні реалізації рендерів з стандартом RenderMan 
 3Delight
 Angel
 AQSIS
 ART
 BMRT
 Entropy
 Gelato (майже RM сумісний)
 Pixie
 RenderDotC
 Renderman Pro server (prman)

Застосування у виробництві 
RenderMan використаний для розроблення фільмів:

 1984
 Зоряний шлях 2: Гнів Хана
 1985
 Молодий Шерлок Холмс
 1986
 Люксо-молодший
 1987
 По іншу сторону Місяця
 1989
 Безодня
 1990
 Джетсони
 1991
 Красуня і чудовисько
 Термінатор 2: Судний день
 Зоряний шлях 6: Невідкрита країна 
 1992
 Аладдін
 Чужий 3
 Бетмен повертається
 Смерть їй личить
 1993
 Скелелаз
 Руйнівник
 Звільніть Віллі
 Парк юрського періоду
 1994
 Пряма і явна загроза
 Форрест Гамп
 Інтерв'ю з вампіром: хроніка життя вампіра
 Книга джунглів
 Король Лев
 Маска
 Чудо на 34-й вулиці
 Швидкість
 Правдива брехня
 1995
 Аполлон-13
 Балто
 Бетмен назавжди
 Каспер
 Індієць у шафі (фільм)
 Джуманджі
 Епідемія
 Покахонтас
 Особина
 Історія Іграшок
 1996
 Серце дракона
 День незалежності
 Смерч
 1997
 Контакт
 Парк юрського періоду: Загублений світ
 Люди в чорному
 Зоряний десант
 Титанік
 1998
 Армагедон
 Бейб: Порося у місті
 Пригоди Фліка
 Могутній Джо Янг
 Цілитель Адамс
 Куди приводять мрії

 1999
 Двохсотлітня людина
 Бійцівський клуб
 Інспектор гаджет
 Сталевий гігант
 Матриця
 Мумія
 Сонна лощина
 Зоряні війни. Епізод I. Прихована загроза
 Стюарт Літл
 Історія іграшок 2
 І цілого світу замало

 2000
 Пригоди Роккі і Буллвінкля
 Пляж
 Вигнанець
 Побіг із курятника
 Динозавр (мультфільм)
 Гладіатор
 Невидимка
 Як Ґрінч украв Різдво (фільм)
 Місія на Марс
 Ідеальний шторм
 Цілковита пітьма
 Божевільний професор 2. Сім'я Клампів
 Космічні ковбої

 2001
 Штучний розум
 Атлантида: Загублений світ
 Падіння «Чорного яструба»
 Коти проти собак
 Еволюція
 Володар перснів: Хранителі Персня
 Остання фантазія: Духи всередині
 Гаррі Поттер і філософський камінь
 Парк юрського періоду III
 Корпорація монстрів
 Мулен Руж!
 Мумія повертається
 Перл-Гарбор
 Планета мавп
 Лара Крофт: Розкрадачка гробниць
 Ванільне небо

 2002
 Гаррі Поттер і таємна кімната
 Володар перснів: Дві вежі
 Люди в чорному 2
 Особлива думка
 Цар скорпіонів
 Людина-павук
 Зоряні війни. Епізод II. Атака клонів
 Стюарт Літл 2
 Машина часу

 2003
 Погані хлопці 2
 Ангели Чарлі: Тільки вперед
 У пошуках Немо
 Халк
 Володар перснів: Повернення короля
 Володар морів
 Матриця: Перезавантаження
 Пітер Пен
 Пірати Карибського моря: Прокляття «Чорної перлини»
 Фаворит
 Термінатор 3: Повстання машин
 Люди Ікс 2

 2004
 Перевага Борна
 Післязавтра
 Гаррі Поттер і в'язень Азкабану
 Я, робот
 Суперсімейка
 Лемоні Снікет: 33 нещастя
 Полярний експрес
 Небесний Капітан і світ майбутнього
 Людина-павук 2
 Троя
 Таємничий ліс

 2005
 Bewitched
 Batman Begins
 Charlie and the Chocolate Factory
 Chicken Little
 Constantine
 Flight Plan
 Harry Potter and the Goblet of Fire
 Jarhead
 King Kong
 Kingdom of Heaven
 The Lion, The witch and The Wardrobe
 Star wars: Episode III Revenge of the Sith
 Valiant
 Wallace & Gromit in the curse of the Were-Rabbit
 War of the Worlds
 Zathura

 2006
 Ant Bully
 Cars
 Casino Royal
 Charlotte's Web
 The Da Vinci Code
 Children of Men
 Eight Below
 Eragon
 Flight 93
 Happy Feet
 Mission Impossible III
 Open Season
 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
 The Return of Zoom
 Shaggy Dog
 Skin Walkers
 Superman Returns
 V for Vendetta
 World Trade Center
 X-Men III: The Last Stand

 2007
 300 спартанців
 Беовульф
 Золотий компас
 Гаррі Поттер і Орден Фенікса
 Я — Легенда
 В гості до Робінсонів
 Скарб нації 2: Книга Таємниць
 Пірати Карибського моря: На краю світу
 Рататуй
 Людина-павук 3
 Тримай хвилю!
 Пекло
 Свіні Тодд (фільм)
 Трансформери
 Водяний кінь: легенда глибин

 2008
 10 000 років до нашої ери
 Вольт
 Хроніки Нарнії: Принц Каспіан
 Монстро
 Загадкова історія Бенджаміна Баттона
 День, коли Земля зупинилась
 Темний лицар
 Хенкок
 Хеллбой 2: Золота армія
 Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа
 Залізна Людина
 Квант милосердя
 Хроніки Спайдервіку
 Зоряні війни. Війни клонів
 Пригоди Десперо
 ВОЛЛ·І

 2009
 2012
 Angels and Demons
 Аватар
 A Christmas Carol
 Coraline
 Duplicity
 Fast & Furious
 Friday the 13th
 G.I. Joe: The Rise of Cobra
 Harry Potter — The Half Blood Prince
 My Bloody Valentine
 Star Trek
 Sherlock Holmes
 Transformers 2: Revenge of the Fallen
 Terminator — Salvation
 Up
 Watchmen
 Wolverine
 The Taking of Pelham 123
 The Twilight Saga: New Moon
 The Unborn
 X-Men Origins: Wolverine

 2010
 The A-Team
 Clash of the Titans
 The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader
 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
 Gulliver's Travels
 Inception
 Iron Man 2
 Knight and Day
 The Last Airbender
 Leap Year
 Legend of the Guardians
 Marmaduke
 Prince of Persia: The Sands of Time
 Robin hood
 Shanghai
 Tangled
 Toy Story 3
 The Twilight Saga: Eclipse
 The Wolfman

 2011
 The Adventures of Tintin
 Battle: Los Angeles
 Cars 2
 Captain America: The First Avenger
 Cowboys & Aliens
 Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2
 Hugo
 I am Number 4
 Mission: Impossible — Ghost Protocol
 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
 Rango
 Rise of the Planet of the Apes
 Sherlock Holmes: A Game of Shadows
 Sucker Punch
 Super 8
 Thor
 Transformers: Dark of the Moon
 The Tree of Life
 X-Men: First Class

 2012
 Abraham Lincoln: Vampire Hunter
 The Avengers
 Battleship
 The Bourne Legacy
 Brave
 Dambusters
 The Dark Knight
 Dark Shadows
 GI Joe: Retaliation
 Grabbers
 The Hobbit: An Unexpected Journey
 The Hunger Games
 John Carter
 Journey 2: The Mysterious Island
 Kon-Tiki
 Life of Pi
 Men in Black 3
 Mirror Mirror
 Prometheus
 ParaNorman
 The Raven
 Red Tails
 Skyfall
 Snow White and the Huntsman
 TED
 Total Recall
 The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 2
 Underworld: Awakening
 Wrath of The Titans
 Wreck it Ralph

 2013
 47 Ronin
 After Earth
 Elysium
 Escape From Planet Earth
 Free Birds
 Frozen
 GI Joe: Retaliation
 The Great Gatsby
 The Hobbit — The desolation of Smaug
 Iron Man 3
 Jack the Giant Slayer
 The Lone Ranger
 Man of Steel
 Monsters University
 Pacific Rim
 Planes
 Riddick
 Rush
 Тор 2: Царство темряви
 Walking with Dinosaurs
 Росомаха
 Світова війна Z
 та ін.

Термінологія в 3D виробництві 
Назва RenderMan може призвести до плутанини, так як він в даний час використовується для позначення різних речей, розроблених Pixar:

 RenderMan Interface Specification (RISpec) — технічна специфікація студії Pixar для стандартного протоколу зв'язку (або інтерфейсу) між 3D графічними комп'ютерними програмами і програмами рендеринга

 RenderMan Shading Language

 PhotoRealistic RenderMan (PRMan), RenderMan Interface Specification -система специфікацій сумісного програмного забезпечення візуалізації Pixar.

 RenderMan, також широко використовується для позначення інших програм візуалізації через їх відповідность з стандартом RenderMan

Див. також 
 Рендеринг
 Pixar

Посилання 
 Офіційний сайт 

Програми комп'ютерної візуалізації